Harte Jungs ist Namensbestandteil von
Harte Jungs, deutsche Filmkomödie (2000), siehe auch Knallharte Jungs 
Bad Boys – Harte Jungs, US-amerikanischer Film von Michael Bay (1995)
Greenfingers – Harte Jungs und zarte Triebe, britisch-amerikanische Filmkomödie (2000)